Великденче, още вероника (Veronica), е растителен род от семейство Живовлекови (Plantaginaceae). Името на растенията от рода идва от времето, когато те цъфтят (април – май), когато се празнува и Великден.

Разпространение 
Растенията от този род са разпространени във всички части на света, но по-често в умерените и студени райони на Европа и Азия. Предимно се срещат в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка.

В България се срещат, в зависимост от таксономичната концепция, между 40 и 50 вида, а някои видове се отделят в самостоятелен род Pseudolysimachion. Родът в България включва едногодишни, двугодишни и многогодишни тревисти растения, както и дребни храстчета. Видовете на рода са разпространени из цялата страна – някои се срещат на морското равнище, други – в полята и горите, а трети – на най-високите планински върхове.

Описание 
Особено популярно е лечебното великденче (Veronica officinalis). То е многогодишно тревисто растение, разпространено из широколистните и иглолистните гори, с пълзящо коренище и пълзящо стъбло, високо до 30 см. Цялото растение е покрито с трихоми. Листата са с къси дръжки, продълговато яйцевидни или елипсовидни, назъбени. Цветовете са хермафродитни, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е четирилистна с две тичинки. Плодът е влакнеста многосеменна кутийка.

Видове 
Родът включва около 300 вида:

Източници 

 
Защитени лечебни растения
Плевели